1981 год в театре

Яркие постановки 
 26 мая - премьера спектакля Геннадия Егорова «Ужасные родители» Ж. Кокто на сцене Ленинградского государственного театра эстрады с артистами Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина Е. Акуличевой, Н. Мамаевой, В. Паниной, Р. Кульдом, Н. Буровым.

Персоналии

Родились 
5 марта — Серафима Савельевна Низовская, российская актриса театра и кино.  
6 августа — Ирина Анатольевна Рахманова, российская актриса театра и кино.
2 сентября — Алексей Александрович Чадов, российский актёр театра и кино.
 3 сентября — Евгения Владимировна Хиривская, российская актриса театра и кино.
6 октября — Сергей Викторович Перегудов, российский актёр театра и кино
 9 ноября — Иван Сергеевич Стебунов, российский актёр театра и кино.
 30 ноября — Ольга Юрьевна Красько, российская актриса театра и кино.
 12 ноября - Евгений Виллиевич Вальц, российский актёр театра и кино.

Скончались 
 18 февраля — Христо Коджабашев, болгарский артист театра и кино. Народный артист артист Болгарии.
 3 марта — Олег Даль, советский актёр театра и кино.
 5 мая — Раззак Хамробоевич Хамраев, актёр театра и кино, народный артист СССР (1969).
 8 июня — Лидия Васильевна Лопухова, русская балерина начала XX века.
 8 октября — Александра Панова, советская актриса театра и кино.
 16 октября — Олег Балакин, советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 15 декабря — Михаил Иванович Жаров, советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1949).

Примечания

Ссылки 
 
 

Годы в театре